Ха́чик () — многозначный термин.

Имя 
 Хачик () — уменьшительный вариант от армянского имени Хачату́р (; дословно «данный крестом»). В переводе с армянского языка слово хач значит «крест», хачик соответственно «крестик». Производная фамилия: Хачикян.
 Гурген-Хачик (983—1022) — соправитель Васпураканского царства
 Хачик Пол Чатер (1846—1926) — гонконгский предприниматель армянского происхождения.

Прозвище 
 Ха́чик, или хач — этнофолизм, распространённое в русском языке уничижительное прозвище армян, а в более широком смысле, и иных представителей этнических групп Кавказа. См. также: Иван (этнофолизм), Ганс (этнофолизм) и т.д.

Населённые пункты 
 Хачик — село в области Вайоц-Дзор в Армении

Улица 
 Хачик Стрит (анг. Catchick Street, кит.吉席街) — улица в Гонконге, названа в честь бизнесмена Хачика Пола Чатера.